Tel Afar District (kurdiska: Tele‘fer, تەلەعفەر) är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Ninawa, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Bagdad. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Tel Afar District är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt.

Följande samhällen finns i Tel Afar District:

 Tall ‘Afar

I övrigt finns följande i Tel Afar District:

 Kullar:
 Cedu (en kulle)
 Ger Kafir (en kulle)
 Gir ‘Arab (en kulle)
 Gircan (en kulle)
 Hafruk (en kulle)
 Jabal Bū Imān (en kulle)
 Tall ‘Abţah (en kulle)
 Tall Abū Ḩajar (en kulle)
 Tall al Atharī (en kulle)
 Tall al Ḩuqnah (en kulle)
 Tall al Jaḩsh (en kulle)
 Tall al Waḩsh (en kulle)
 Tall ash Shawr (en kulle)
 Tall Hasan (en kulle)
 Tall Hīwah (en kulle)
 Tall Ḩiyal al Atharī (en kulle)
 Tall Khiḑr (en kulle)
 Tall Qaşab (en kulle)
 Tall Qasr ‘Allūj (en kulle)
 Tall Qirdishān (en kulle)
 Tall Rassām al Atharī (en kulle)
 Tall Rujm Biyār al Ḩamām (en kulle)
 Tall Rujm Biyār al Ḩamām (en kulle)
 Tall Shiyān (en kulle)
 Tall Suppān (en kulle)
 Tall Suwān (en kulle)
 Tall Ţalab (en kulle)

 Berg:
 ‘Ayn Zālah (ett berg)
 Dayrmālah (en bergstopp)
 Jabal al Gusayr (ett berg)
 Jabal al Quşayr (ett berg)
 Jabal Ashkaft (ett berg)
 Jabal Sāsān (ett berg)
 Jabal Shaykh Ibrāhīm (ett berg)
 Jabal Shūkaft (ett berg)
 Jabal Zambar (ett berg)
 Mashūrah Dāgh (ett berg)

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Ninawa